Курара:

 Кураре (курара) — стрельный яд, используемый индейцами Южной Америки.
 Курара (группа) — рок-группа из Екатеринбурга.